Aplogruppo F (mtDNA) degli aplogruppi mitocondriali umani
 Aplogruppo F (Y-DNA) degli aplogruppi del cromosoma Y